8. mistrovství světa  v basketbale proběhlo ve dnech 1. – 14. října ve Filipínách.

Turnaje se zúčastnilo čtrnáct týmů. Dvanáct družstev bylo rozděleno do tří čtyřčlenných skupin, z nichž první dvě postoupila do skupiny o 1.–8. místo. Domácí Filipíny a obhájce titulu SSSR, byly nasazeny přímo do skupiny o 1.–8. místo, ze které první dva týmy postoupily do finále, třetí a čtvrtý tým hrál o třetí místo atd. Týmy, které v základních skupinách skončily na třetím a čtvrtém místě, hrály o 9.–14. místo. Titul mistra světa získal tým Jugoslávie.

Pořadatelská města

Výsledky a tabulky

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C

O 1.–8. místo

Finále

O 3. místo

O 5. místo

O 7. místo

O 9.–14. místo 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

Soupisky 
1.  Jugoslávie 

 Trenér: Alexandar Nikolić

2.  SSSR 

 Trenér: Alexandr Gomelskij

3.  Brazílie 

 Trenér: Ary Ventura Vidal

4.  Itálie 

 Trenér: Giancarlo Primo.

5.  USA 

 Trenér: Bill Oates.

6.  Kanada 

 Trenér: Jack Donohue.

7.  Austrálie 

 Trenér: Lindsay Gaze.

8.  Filipíny 

 Trenér: Nicanor “Nic” Jorge.

9.  Československo 

 Trenér: Pavel Petera.

10.  Portoriko 

 Trenér: Víctor Ojeda Santini.

11.  Čína 

 Trenér: Qián Chénghăi.

12.  Dominikánská republika 

 Trenér: Faisal Abel Hasbún.

13.  Jižní Korea 

 Trenér: Kim Moo-hyun.

14.  Senegal 

 Trenér: Ibrahima Diagne.

Konečné pořadí

Externí odkazy 
  Oficiální stránky FIBA (archív)
  Sportovní statistiky
  Lingua sport
  Rudé právo

1
Basketbal v roce 1978
Basketbal na Filipínách
Sport v Manile
Sport v Quezon City
Sportovní události na Filipínách